Соревнования в эстафете 4×7,5 км среди мужчин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 14 марта.

Сборная Германии выиграла золото в мужской эстафете на чемпионатах мира впервые с 2004 года. Норвежцы, которые выигрывали золото в эстафете на 4 чемпионатах мира подряд (2009, 2011, 2012, 2013), на этот раз заняли второе место (последний раз норвежцы не сумели выиграть медаль в эстафете на чемпионате мира в 2003 году).

В целом немцы, норвежцы и французы неизменно составляют тройку призёров на третьем чемпионате мира подряд.

Норвежец Тарьей Бё выиграл свою пятую медаль в шести дисциплинах на чемпионате мира в Контиолахти (он не попал в тройку лучших только в индивидуальной гонке). Для Бё это уже второй подобный успех в карьере — пять медалей он выиграл и на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

41-летний Уле-Эйнар Бьёрндален, который свою первую медаль на чемпионате мира выиграл 18 лет назад в Осрблье, довёл число своих наград с чемпионатов мира до 40.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2015